Australe Klimazone (kurz: Australe Zone) steht:
 teilweise für die Kaltgemäßigte Klimazone der Südhalbkugel (als Gegenbegriff zu Borale Zone)
 teilweise für die Kühlgemäßigte Klimazone der Südhalbkugel (als Gegenbegriff zu Nemorale Zone)